El término libro de sabiduría puede hacer referencia a:

 Cualquiera de los libros sapienciales del Antiguo Testamento.

Y, muy especialmente, a:

 El Libro de la Sabiduría de Salomón.
 El Libro de la Sabiduría de Jesús ben Sira, también conocido como Libro del Eclesiástico, Libro de Sirácides o Libro del Sirácida.